Odbor SAD za zemljopisna imena odnosno eng. United States Board on Geographic Names (BGN) je federalno tijelo SAD koje djeluje pod krovom ministarstvom unutarnjih poslova SAD. Svrha odbora je uspostaviti i održavati uniformiranu uporabu zemljopisnih imena u Federalnoj vladi SAD. Osnovano je 4. rujna 1890. godine.

Američki geološki zavod u suradnji s Odborom SAD za zemljopisna imena razvio je bazu podataka Informacijski sustav zemljopisnih imena.

Izvori

Vanjske poveznice 
Službene stranice

SAD